Porters Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Porters Island (Red River Parish, Louisiana)
 Porters Island (St. Tammany Parish, Louisiana)
 Porters Island (Michigan)
 Porters Island (North Carolina)
 Porters Island (Oregon)